Aardrijkskunde
België
 Hoge Lane, Straat in Sint-Andries
 Laan (ook de Lane), bijrivier van de Dijle
 Lane, straat in Brugge

Verenigd Koninkrijk
 Lane End, plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Sandy Lane, plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire
 Turnpike Lane, gebied in het Londense bestuurlijke gebied Haringey

Verenigde Staten
 Green Lane, plaats in de staat Pennsylvania
 Johnson Lane, plaats in de staat Nevada
 Lane (Kansas), plaats in de staat Kansas
 Lane (South Carolina), plaats in de staat South Carolina
 Lane (South Dakota), plaats in de staat South Dakota

Fictief figuur
 Lois Lane, personage uit de Superman-strips van DC Comics

Muziek
 Loïs Lane, Nederlandse band

Personen met de achternaam Lane
 Alfred Lane, Amerikaans schutter
 Barry Lane, Engels golfer
 Devinn Lane, Amerikaans erotisch fotomodel en pornoster, scenarioschrijver, regisseur en producer van pornofilms
 Diane Lane, Amerikaans actrice
 Francis Lane, Amerikaans atleet
 Frankie Lane, Iers gitarist
 Harriet Lane, nicht van Amerikaans president James Buchanan en first lady van de V.S. tussen 1857 en 1861
 Jonathan Homer Lane, Amerikaans astrofysicus
 Lauren Lane, Amerikaans actrice
 Nathan Lane, Amerikaans acteur
 Philip Lane, Brits componist, muziekpedagoog en musicoloog
 Priscilla Lane, Amerikaans actrice
 Ralph Lane,  Engels ontdekkingsreiziger
 Ronnie Lane, Brits muzikant, songwriter en muziekproducent
 Rose Wilder Lane, Amerikaans schrijfster
 Sirpa Lane, Fins actrice

Overige
 "Lane" is het Engelse woord voor laan en komt daardoor in vele Engelstalige straatnamen voor.

Zie ook 
 Lane County (doorverwijspagina)
 Park Lane (doorverwijspagina)